Fernald est un nom propre.

Patronyme

 Grace Fernald (1879-1950), psychologue et professeure d'université américaine
 Merritt Lyndon Fernald (1873-1950), botaniste américain

Toponyme 

 Fernald, une communauté non constituée en municipalité, du comté de Story en Iowa, aux États-Unis.
 Fernald Point Prehistoric Site, un site archéologique américain dans le comté de Hancock, dans le Maine.

Autres 
 Fernald Virelevent, personnage du roman Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire
 Amélanchier de Fernald (Amelanchier fernaldii), plante canadienne